

Sport 
 David Richards (voetballer) (1896-1971), Engels voetbalspeler
 David Richards (cricketer) (1931), Engels cricketer
 Dave Richards (voetbalbestuurder) (1943), Engels voorzitter van de FA Premier League
 David Richards (motorsport) (1952), Welsh navigator en later teambaas in de motorsport
 David Richards (rugbyspeler) (1954), Welsh rugbyspeler
 David Richards (American footballspeler) (1966), Amerikaans lineman in de NFL
 Davey Richards (worstelaar) (1983), Amerikaans worstelaar
 David Richards (cricketbestuurder), Amerikaans bestuurder in de ICC

Literatuur 
 David Richards (Dafydd Ionawr) (1751-1827), Welsh dichter in het Welsh
 David Richards (writer), David Richards, romanschrijver en theatercriticus voor The Washington Post
 David Adams Richards (1950), Canadees schrijver

Overig
 David Richards (beeldhouwer) (1829-1897), Welsh beeldhouwer die naar de VS vertrok
 David Richards (rechter) (1951), Brits rechter
 David Richards (baron) (1952), Brits baron van Herstmonceux, voormalig militair
 David Richards (muziekproducent) (1956-2013), muziekproducent van Queen en David Bowie
 David Richards (wetenschapper), David L. Richards (1968), sociaal wetenschapper, mede-directeur van het CIRI Human Rights Data Project
 David James Richards (1970), ondernemer en mede-oprichter van WANdisco
 David Richards (regisseur), Brits regisseur van tv-series
 David Richards (bisschop), David E Richards, Amerikaans Episcopaals bisschop in New York
 David Richards (zakenman), David W. Richards, Australisch zakenman en directeur van 4SquareMedia